Laurie Baker peut désigner :
 Laurie Baker (1917-2007), architecte indien ;
 Laurie Baker (née en 1976), joueuse américaine de hockey sur glace.